Binos steht für

 Binos, Kurzname für Binokulare
 Binos (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne in Frankreich
 Binos (Unternehmen), 1999 in Springe gegründeter Maschinenbauer und -entwickler für die holz- und mineralgebundene Plattenindustrie
 Binos oder Beanos, Spitzname für den schottischen Fußballverein Stirling Albion

Siehe auch:
 Bino (Begriffsklärung)